Hermione kan syfta på:

 Hermione – en gestalt i grekisk mytologi
 Hermione – en forntida stad vid den nuvarande grekiska staden Ermioni
 Hermione (arkeologisk plats) – en av stadsstaterna i södra Argolis
 Hermione (djur) –  ett släkte av ringmaskar
Hermione (1779) – ett berömt fartyg i franska 1700-talsflottan
 Hermione (2012) – en replik av ovanstående från 2012
 Hermione (pjäs) – en pjäs av August Strindberg
 121 Hermione, en asteroid
 Hermione Granger – en figur i böckerna om Harry Potter
 Cadmus et Hermione – en opera (tragédie en musique) i en prolog och fem akter med musik av Jean-Baptiste Lully
 Lake Hermione – en sjö i Australien

Personer
 Hermione Norris (1967–), en brittisk skådespelare